pergola – budowla ogrodowa
 Pergola – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Marche
 Pergola – stacja kolejowa w Pergoli